François Rabelais
5666 Rabelais
Manuel Antonio Rabelais

Desambiguações de sobrenomes